La Serie B 1967-1968 è stata la 36ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 10 settembre 1967 e il 21 luglio 1968 e conclusa con la vittoria del , al suo secondo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Lucio Mujesan () con 19 reti.

Stagione 
Un campionato tecnicamente "di transizione" (la riforma della Serie A aveva portato, per questa stagione, a una B a ventuno squadre) si chiuse con le affermazioni di  e , che conquistarono la Serie A con due turni d'anticipo. La sorpresa del torneo furono proprio i toscani, che festeggiarono così la loro prima promozione in massima serie. Accesa fu la lotta per la terza posizione: fu il  a ottenere la promozione, superando  e  e riconquistando così, dieci anni dopo la prima breve esperienza, la Serie A. Gli scaligeri riuscirono anche a raggiungere la seconda posizione a pari merito con il  e ritornarono nella massima serie dopo aver sfiorato la promozione in diverse occasioni.

Il discorso riguardante le retrocessioni si chiuse solamente dopo la disputa di ben sedici gare di spareggio, le ultime disputate il 21 luglio. Sul campo era caduto il , finito in fondo alla classifica, seguito dal . Gli spareggi videro capitolare dapprima il  e, infine, il , quest'ultimo alla seconda retrocessione consecutiva.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1968-1969.
      Retrocesso in Serie C 1968-1969.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Era in vigore il pari merito. In caso di parità per l'assegnazione di un titolo sportivo (sia per la promozione che per la retrocessione) era previsto uno spareggio in campo neutro.

Note:
 Il Palermo partecipa alla Coppa Mitropa 1968-1969
Messina e Venezia retrocessi dopo due gironi di spareggi con le ex aequo Genoa, Lecco e Perugia.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggi salvezza

Classifica finale

Legenda:
      Retrocesso in Serie C 1968-1969.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Per decidere la seconda squadra retrocessa si ricorse ad un ulteriore girone di spareggi.

Risultati

Turno aggiuntivo spareggi salvezza

Classifica finale

Legenda:
      Retrocesso in Serie C 1968-1969.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Individuali

Classifica marcatori

Note

Bibliografia

Calcio nel 1967
Calcio nel 1968
1967